Pinheiro puede hacer referencia a:

 Pinheiro - municipio de Maranhão, Brasil.
 Pinheiro - freguesia del municipio de Aguiar da Beira, Portugal.
 Pinheiro -  freguesia del municipio de Castro Daire, Portugal.
 Pinheiro - freguesia del municipio de Felgueiras, Portugal.
 Pinheiro - freguesia del municipio de Guimarães, Portugal.
 Pinheiro - freguesia del municipio de Oliveira de Frades, Portugal.
 Pinheiro - freguesia del municipio de Penafiel, Portugal.
 Pinheiro - freguesia del municipio de Vieira do Minho, Portugal.

Otros
Pinheiros